La palabra Cartujo puede referirse a:

Orden de los Cartujos: Orden contemplativa que fue fundada por San Bruno en el año 1084.
Chartreux: Raza de gato llamada comúnmente como "Cartujo".
El Cartujo: Uno de los picos de Sierra Nevada (España).